Die Millennium Estoril Open 2018 waren ein Tennisturnier, welches vom 1. bis 7. Mai 2018 in Estoril stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2018 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in München die BMW Open sowie in Istanbul die TEB BNP Paribas İstanbul Open gespielt, die genau wie die Millennium Estoril Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Pablo Carreño Busta, im Doppel gewannen im letzten Jahr Ryan Harrison und Michael Venus den Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 482.060 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 540.310 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 28. und 29. April 2018 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 112 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 94 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 89 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Estoril